Нижче наведено список 332 муніципалітетів департаменту Ар'єж.

Ар'єж

Ар'єж